Vichy Célestins (в русской транскрипции передаётся как Виши Селестен) — французская марка минеральной воды, изготавливаемая на заводе Societe Commerciale d Eaux Minerales Du Bassin De Vichy, Франция входящем в Консорциум GIE ROXANE SAINT AMAND FACTURATION, Франция

Эксклюзивным импортером и  дистрибьютором  природной минеральной воды  Vichy Célestins на территории России  является ООО "Аква-Термале". 

Источник этой минеральной воды, названный Les Célestins, расположен в северных отрогах Центрального массива на правом берегу реки Алье в городе Виши на юго-востоке департамента Алье.
Vichy Célestins является минеральной водой, происходящей из природного подземного источника. Выходящая из родника вода имеет постоянную температуру 17,3 °C и обладает природной газацией.

Из воды отделяется содержащийся в ней углекислый газ и её обезжелезивают. Затем, в процессе бутилирования, газ вводится обратно в тех же пропорциях.

Химический состав воды Vichy Célestins 
 Vichy Célestins принадлежит к группе высокоминерализированных вод.

Источник: Результат анализа лаборатории контроля воды Института Луизы Бланке, Клермон-Ферран (2011)

История 

 Источник Les Célestins был передан в общественное пользование декретом императора Франции Наполеона III .
 Источник воды находится на месте, где в 1410 году была основана монашеская обитель целестинцев, от которой в наше время осталось только несколько стен.
 В 1993 году компания Castel, руководствуясь решением Европейской комиссии, выкупила минеральные воды Виши за 800 миллионов франков у группы Nestlé.
 Долгое время вода Виши рекомендовалась при расположенности к почечнокаменной болезни.

Vichy Célestins в наше время 
 Бутилирование минеральных вод Vichy Célestins и Vichy Saint-Yorre в настоящее время производится под контролем компании Société Commerciale d’Eaux Minérales du Bassin de Vichy (SCBV).
 Минеральная вода Vichy Célestins бутилируется на том же заводе, что и вода Vichy Saint-Yorre, расположенном в коммуне Сен-Йор, неподалёку от Виши.
 Предприятие обеспечивает 219 рабочих мест.
 Объём производства составляет 200 миллионов бутылок в год.
 Годовой объём продаж составляет 50 миллионов Евро.
 Бутилированная минеральная вода Vichy Célestins импортируется в Россию.

См. также 
 Минеральные воды (курорты)
 Пастилки Виши

Ссылки 
 Официальный сайт Vichy Célestins

Минеральные воды Франции
Виши